Андре де Сюффрен (1729—1788) — французький адмірал.

 Suffren — пре-дредноут.
 Важкі крейсери типу «Сюффрен»:
 «Сюффрен» — важкий крейсер, головний у своєму типі